Intimidade
 Intimidade (álbum de Jorge Camargo)
 Intimidade (álbum de Kades Singers)
 Intimidade (álbum de Zélia Duncan)

Desambiguação